Список персон, які керували Конституційним Судом України з часу його створення у 1992 році.

Конституційний Суд України